Brodavis — род вымерших авиал (птиц в широком смысле) из клады Hesperornithes. Возраст остатков скелета, найденных в Северной Америке (США, Канада) и Азии (Монголия), оценивается поздним мелом, (кампанский ярус и маастрихт). Виды Brodavis, как полагают, являются первыми пресноводными и последними по времени представителями отряда.

Род был выделен в отдельное семейство Brodavidae и описан в 2012 году американским палеонтологом Ларри Мартином (Larry D. Martin; Канзасский университет, Лоуренс), российским биологом Евгением Курочкиным (Evgeny N. Kurochkin; Палеонтологический институт РАН, Москва) и канадским учёным Тимом Токариком (Tim T. Tokaryk; University of Regina, Саскачеван, Канада). К трём описанным ими видам нового рода они добавили ранее известный вид , который в 2007 году открывшие его исследователи Джеймс Мартин (James Martin) и Аманда Кордес-Персон (Amanda Cordes-Person) включили в состав рода .

   — Канада 
   — США
   — Монголия
   — США

Этимология 
Название роду Brodavis дано в честь палеонтолога и орнитолога профессора Пирса Бродкорба, внёсшего крупный вклад в исследование ископаемых птиц. Вторая часть имени таксона образована от латинского названия птиц ().

Примечания

Литература 
 

Гесперорнисы
Птицы мелового периода
Динозавры Северной Америки
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений Канады
Фоссилии из меловых отложений Монголии
Фоссилии из меловых отложений США
Бродкорб, Пирс